Septfontaines è il nome di alcuni comuni:
Septfontaines – comune francese del Doubs
Septfontaines – comune lussemburghese del distretto di Lussemburgo